2112 steht für:

 2112 v. Chr., Jahr im 22. Jahrhundert vor Christus
 2112 (Album), Musikalbum der kanadischen Progressive-Rock-Band Rush